Juan Santos puede hacer referencia a:

 Juan Santos Atahualpa (1710-1756), dirigente quechua;
 Juan Manuel Santos (1951-), presidente de Colombia;
 Juan Santos (yudoca), yudoca puertorriqueño.
 Juan Santos (baloncestista), baloncestista español.